Cochayuyo (quechua: qhucha yuyu, ‘planta de mar’) es el nombre de tres algas diferentes:

 Chondracanthus chamissoi, un alga roja comestible, llamada también “yuyo”, “mococho” o “chicoria de mar”.  
 Durvillaea antarctica, un alga parda comestible, llamada también “cochaguasca” o “coyofe”, que habita en la costa de los mares subantárticos, en Chile, Nueva Zelandia y el océano Atlántico Sur.
 Macrocystis pyrifera, un alga parda gigante, llamada también “sargazo", "sargazo gigante”, “cachiyuyo” o “huiro”, que habita en las costas del Pacífico.